Люк Рейнольдс (, , Корнуол, Вермонт) — американський автор пісень, мульти-інструменталіст, продюсер і композитор фільмів, найвідоміший як член гурту Guster з 2010 року, а раніше був членом колективів Pictures And Sound та Blue Merle.

Дискографія
2013 Live Acoustic Guster (Ocho Mule)
2012 Stronger Кейт Ерл (Downtown Records)
2011 On The Ocean EP Guster (Ocho Mule)
2011 Loverboy Бретт Деннен (Dualtone Records)
2011 Self Titled The Belle Brigade (Warner Bros)
2010 Maps Luke Reynolds (Independent)
2010 Chicken & Egg Tim O'Brien (Howdy Skies)
2010 The Imaginary Band Dutch Rhythm Combo (Highscore Publishing)
2010 We Are Gold Mounds John Heart Jackie (Pour Le Sport)
2008 Pictures And Sound Pictures And Sound (Vanguard)
2007 The Moonshine Sessions Philippe $olal (Ya Basta)
2007 Soundtrack Август Раш (Columbia)
2006 Space Between The Lines EP Luke Reynolds (Independent)
2006 Hands Across The Water - A Benefit For The Children Of The Tsunami Збірник (Compass Records)
2005 Live At Bull Moose Blue Merle (Island)
2005 Burning In The Sun Blue Merle (Island)
2004 The Fires EP Blue Merle (Island)
2003 Traveler Тім О'Брайен (Sugar Hill)

Автори-виконавці США